Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 2001 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidiger war Pete Sampras. Das Finale bestritten der mit einer Wildcard gestartete Goran Ivanišević und Patrick Rafter, welches Ivanišević in fünf Sätzen gewann. Dies war der einzige Grand-Slam-Titel seiner Karriere. Aufgrund starker Regenfälle musste das Finale auf Montag, den 9. Juli verlegt werden.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
2001